Stansted steht für 

 Stansted (Kent), England

Namensbestandteil 
 des Flughafens London-Stansted,
 des Flughafenzubringers Stansted Express, 
 von Stansted Mountfitchet, einem Dorf in der englischen Grafschaft Essex.